Аль-Адиль («Справедливый») — арабское имя, часть тронного имени нескольких средневековых исламских правителей.

Египет 
 Аль-Адиль I Абу Бакр ибн Айюб — султан Египта и Сирии в 1200—1218 годах из династии Айюбидов, брат Салах ад-Дина.
 Аль-Адиль II Абу Бакр ибн Мухаммад — султан Египта в 1238—1240 годах из династии Айюбидов.
 Аль-Адиль Саламыш — султан Египта в 1279 году из династии Бахритов, сын Бейбарса I.
 Аль-Адиль Китбуга — султан Египта в 1294—1296 годах из династии Бахритов.

Арабские имена